Василий Щеглов:
 Щеглов, Василий Васильевич (1851—1917) — гофмейстер, заведующий библиотекой Зимнего дворца.
 Щеглов, Василий Павлович (1883—1930) — участник Белого движения, полковник, командир 3-го Корниловского ударного полка.